

Toponyme

Albi, nom en espagnol de la commune de L'Albi dans la province de Lleida en Catalogne ;

Albi, commune située dans le département du Tarn ;

Albi, commune de la province de Catanzaro ;

Église d'Albi-Erdi, en Ingouchie ;

Plus loin 
 Albi, cratère martien, nommé en l'honneur de la ville d'Albi en France.

Prénom